El Torneig d'Atlanta 2022, oficialment conegut com a Atlanta Open 2022, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 34a edició del torneig es va celebrar entre el 23 i el 31 de juliol de 2022 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

L'australià Alex de Minaur va reeditar el títol aconseguit l'any 2019.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022